La Rochette kan syfta på:

 La Rochette, Alpes-de-Haute-Provence, fransk kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 La Rochette, Ardèche, fransk kommun i departementet Ardèche
 La Rochette, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 La Rochette, Hautes-Alpes, fransk kommun i departementet Hautes-Alpes
 La Rochette, Savoie, fransk kommun i departementet Savoie
 La Rochette, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 La Croix-de-la-Rochette, fransk kommun i departementet Savoie 
 La Rochette-du-Buis, fransk kommun i departementet Drôme
 Saint-Médard-la-Rochette, fransk kommun i departementet Creuse
 Thoré-la-Rochette, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher 
 Vaunaveys-la-Rochette, fransk kommun i departementet Drôme

Se även 

 Larochette